Biondo je priimek več oseb:    
 Flavio Biondo, italijanski zgodovinar
 Francesco Antonio Biondo, italijanski rimskokatoliški škof